Нюквист () — шведская фамилия. Известные носители:
 Нюквист, Анн-Кристин (род. 1948) — шведский политик.
 Нюквист, Арильд (1937—2004) — норвежский писатель, сын Герд Нюквист.
 Нюквист, Герд (1913—1984) — норвежская писательница.
 Нюквист, Густав (род. 1989) — шведский хоккеист.
 Нюквист, Микаэль (1960—2017) — шведский актёр.
 Нюквист, Свен (1922—2006) — шведский кинооператор.

Программное обеспечение 
 Nyquist — диалект языка программирования Лисп, используемый для написания дополнений к звуковому редактору Audacity.

См. также 
 Найквист